Kurikka kan syfta på:

 Kurikka (tidning), en socialdemokratisk satirisk tidning, utgiven i Helsingfors 1904–1954
 Kurikka-lehti, en obunden lokaltidning grundad 1928, utkommer i Kurikka

Geografi

Finland
 Kurikka – en stad och kommun i landskapet Södra Österbotten
 Kurikka (kommunhuvudort) i denna kommun
 Kurikka kyrka – en kyrka i Kurikka

Öar i Finland 
 Kurikka (ö i Finland, Norra Österbotten)
 Kurikka (ö i Finland, Södra Savolax)
 Kurikka-Kuivanen, ö i Finland, Norra Savolax
 Kurikka (ö i Finland, Norra Karelen)
 Pieni-Kurikka, ö i Finland, Norra Karelen
 Suuri-Kurikka, ö i Finland, Norra Karelen

Personer 
 Janne Kurikka (1984–), finsk tidigare ishockeymålvakt (FM-guld 2004)
 Lilli Kurikka (Elisabeth Kurikka; 1865–1928), finsk skådespelerska och sångerska
 Juhani Kurikka (Johannes Kurikka; 1870–1930), finsk agronom, ungfinsk riksdagsman och skårespelsförfattare
 Matti Kurikka (1863–1915), utopist från Ingermanland
 Pauli Kurikka (1927–2015), undervisningsråd, operasångare och barnprogramsledare, verksam i Tammerfors
 Pertti Kurikka (1956–), finsk musiker, känd för sin roll i bandet Pertti Kurikan Nimipäivät
 Svante Kurikka (1894–1984), kommerseråd